Greiß ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Greiß (1829–1895), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Eugen Greiß (1856–1925), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Gustav Greiß (1825–1896), deutscher Architekturzeichner und Architekt
 Jakob Greiß (1800–1853), deutscher Landschaftsarchitekt
 Otto Greiß (1876–1945), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Greis
 Kreis (Begriffsklärung)
 Grice